Pōmare I, rei de Tahití 1788-1791.
 Pōmare II, rei de Tahití 1791-1821.
 Pōmare III, rei de Tahití 1821-1827.
 Pōmare Vahine, regent 1821-1827.
 Pōmare IV, reina de Tahití 1827-1877.
 Pōmare V, rei de Tahití 1877-1880.

Vegeu també 
 Regne de Tahití